Алха́н-Кала́ (, до 1922 — станица Ермоловская) — село в Грозненском районе Чеченской Республики. Административный центр Алхан-Калинского сельского поселения.

География 
Село расположено на левом берегу реки Сунжа, у южного подножья Сунженского хребта, в 7 км к юго-западу от города Грозный.

Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке — село Октябрьское и Заводской район города Грозный, на юго-востоке — село Алхан-Юрт и посёлок Краснопартизанский, на юго-западе — село Кулары, на западе — село Закан-Юрт и на северо-западе — село Красностепновское.

История 

В окрестностях Алхан-Калы располагается древнее Аланское поселение, Алхан-Калинское городище которое датируется II—V века до н. э.. По мнению некоторых исследователей этот древний город мог быть столицей Аланского государства — Магасом (Ма’асом), описанным арабским историком Аль-Масуди

На северной окраине Алхан-Калы недалеко от курганов «Три брата» располагалось военное укрепление Злобный окоп.

Станица Алхан-Юртовская заложена 1 мая 1851 году.

В 1860 году в ней построена Михайло-Архангельская церковь. В 1914 году в станице располагались три старообрядческие церкви, старообрядческий мужской Успенский монастырь, двухклассное училище, церковно-приходская женская школа. При станице располагались хутора: Васильева, Кузнецова, Старо-Баскаков и Ново-Баскаков.

В октябре 1920 года в ответ на переселенческую политику Советской власти, Ермоловская становится одним из центров антисоветского восстания. В начале ноября 1920 года, после подавления восстания, все казачье население станицы было депортировано (всего 638 семей, 2704 человека). С 1 по 7 ноября из Ермоловской был отправлен первый эшелон с 1250 человек в город Моздок, 10 ноября отправлен 2 эшелон (57 вагонов) — 1100 человек с назначением в Галюгалевскую, 13 ноября — все оставшиеся люди и скот, после чего её предложили взять Чечисполкому, но не заселять до окончания продработ в остальных станицах Сунженской линии. При вступлении в станицу, горцам военными властями было разрешено 8-часовое разграбление. Приказом ЦИК Горской республики от 25.04.1922 г.станица Ермоловская была переименована аул Алхан-Кала. В 1924 году село Алхан-Кала значится центром Алхан-калинского сельсовета Новочеченского района.

До 1 августа 1934 года село Алхан-Кала входило в Урус-Мартановский район.

1 августа 1934 года ВЦИК постановил «образовать в Чечено-Ингушской автономной области новый Грозненский район, с центром в городе Грозном, включив в его границы селения — Бердакел, Чечен-аул, Новые Алды и Алхан-Кала Урус-Мартановского района».

С 1944 по 1958 года, в период депортации чеченцев и ингушей и упразднения Чечено-Ингушской АССР, село носило название Междугорье.

Население 

Крупнейший населённый пункт Грозненского района.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Тайпы

Транспорт 
В селе расположена станция Ермоловская Северо-кавказской железной дороги (код 54080). В настоящее время она бездействует, так как железная дорога до сих пор не восстановлена.

Известные уроженцы 
 Арсамаков Абубакар Алазович — президент Московского индустриального банка;
 Баиев Хасан Жунидович — чеченский пластический хирург. Человек года в США, Великобритании и Японии, лауреат Международной премии «Врач Мира», меценат, чемпион США и мира по самбо, обладатель Кубка мира по самбо, чемпион США по боям без правил, обладатель чёрного пояса по дзюдо
 Делаев Яраги Юнусович — советский и российский чеченский актёр-кукольник, режиссёр, Заслуженный работник культуры Чечено-Ингушской АССР, Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики;
 Мусаев Мурад Алаудинович — известный российский адвокат, правозащитник.
 Хабилаев, Адам Султанович — спортсмен, известный тренер, многократный призёр и чемпион России по Тхэквондо, победитель Кубка мира по Тхэквондо ИТФ, президент национальной федерации Тхэквондо ИТФ Республики Татарстан. проживает в г. Казань.
 Хрусталёв, Николай Титович (1908—1941) — советский летчик, капитан, заместитель командира 2-й эскадрильи 11-го штурмового авиаполка Военно-воздушных сил Черноморского флота, участник обороны Севастополя.

Примечания 

Алхан-Кала
Станицы Терского казачьего войска
1851 год в Чечне
Появились в 1851 году в России